

Pessoas
Richard Oakes
William Oakes

Localidades
Oakes (Dacota do Norte)

Desambiguação